Сансолес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-дель-Вино. Занимает площадь 26 км². Население — 600 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 17 км.

Покровителем города считается святой Сойло.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página del Telecentro de Sanzoles
 

Муниципалитеты Саморы